Гусикэн — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гусикэн, Ёко (род. 1955) — японский боксёр-профессионал.
 Гусикэн, Кодзи (род. 1956) — японский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира.